Quake palavra em inglês que significa terremoto, pode se referir aos seguintes artigos:

 Quake (série) - série de jogos de tiro da iD Software.
 Quake
 Quake II
 Quake III Arena
 Quake 4
 Enemy Territory: Quake Wars - jogo multijogador baseado na temática de Quake.
 Quake Live - versão gratuita e online de Quake III Arena.
 Quake (Transformers) - personagem da série Transformers.

Ver também 
 Quaker

Desambiguação